Мирослав Йованович (; 10 августа 1915, Пожаревац — 4 декабря 1943, Приеполье) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.

Биография 
Мирослав Йованович родился 10 августа 1915 года в Пожареваце. Окончил школу в Пожареваце, поступил в Белградский университет на юридический факультет. В молодости увлёкся изучением марксизма, рано вступил в рабочее революционное движение. В 1939 году был принят в Коммунистическую партию Югославии, но в 1940 году перешёл на нелегальное положение ввиду запрета деятельности КПЮ и боязни быть арестованным.

В июле 1941 года Йованович как член Гроцкого горкома КПЮ начал трудиться для начала вооружённого выступления, с августа 1942 года занимал должность Младеновацкого райкома КПЮ. Нёс службу в Космайском партизанском отряде. После Первого антипартизанского наступления и отступления партизанских войск Мирослав покинул отряд, занявшись политической деятельностью.

С конца 1941 года до весны 1943 года Йованович занимал должность члена Белградского райкома, после чего стал секретарём Крагуевацкого горкома КПЮ. В середине 1943 года вернулся в НОАЮ, заняв должность политрука 1-го шумадийского батальона. 5 октября после формирования 1-й шумадийской бригады перешёл в 3-й батальон (в бригаду вошёл и 1-й батальон). 2 декабря занял должность командующего 3-го батальона.

4 декабря 1943 Мирослав оборонял мост через реку Лиму и дорогу на Приеполье. Против частей 2-й пролетарской дивизии были направлены части 1-й горнострелковой дивизии вермахта и немецкого легиона «Кремпер». Мирослав командовал батальоном и в упорном бою погиб.

6 декабря 1953, спустя 10 лет после своей смерти, был посмертно награждён званием Народного героя Югославии по указу Иосипа Броза Тито.

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.

Югославские партизаны
Члены Союза коммунистов Югославии
Погибшие в боях Народно-освободительной войны Югославии
Коммунисты Сербии